Eruca sativa puede hacer referencia a:

Plantas del género Eruca, conocidas como oruga, ruca, rúcula o roqueta es una planta anual, silvestre o cultivada, de la familia de las crucíferas, que han sido denominadas científicamente como Eruca sativa, Eruca vesicaria, Eruca sativa vesicaria o Eruca vesicaria sativa.
Eruca Sativa una banda de rock de Córdoba, Argentina.